Teodor Rajewski (1898–) – porucznik Wojska Polskiego
 Teodor Rajewski (1904–1940) – podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Teodor Rajewski (1916–1946) – radziecki podpułkownik Ludowego Wojska Polskiego